Glems steht für
 Glems (Fluss), rechter Zufluss der Enz bei Unterriexingen, Stadt Markgröningen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Glems (Metzingen), Stadtteil von Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Glemsbach
 Klems
 Pumpspeicherwerk Glems bei Metzingen